

Astronomia
 3314 Beals – asteroide della fascia principale
 Cratere Beals – cratere lunare

Geografia
 Beals – città della Contea di Washington, Maine (Stati Uniti d'America)

Persone
 Jennifer Beals (1963) – attrice e modella statunitense
 Melba Pattillo Beals (1941) – attivista e giornalista statunitense
 Beals Wright (1879-1961) – tennista statunitense

Altro
 Sindrome di Beals, o Sindrome di Beals-Hecht – insieme di sintomi e segni di una malformazione congenita

Pagine correlate 
 Beales